U5 (U 5, U-5; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название пятой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-5 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1910 году.
 U-5 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-5 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1962 году.